Aceasta este lista celor 463 de comune din departamentul  Gers din Franța.

Gers